5448 Siebold – asteroide della fascia principale
 Cratere Von Siebold – cratere sulla superficie di Venere
 Siebold Memorial Museum – museo di Nagasaki

Persone 

 Adam Elias von Siebold – ginecologo tedesco
 Carl Caspar von Siebold – medico tedesco, professore e poi rettore dell'università di Würzburg
 Eduard Caspar Jacob von Siebold – ginecologo tedesco
 Karl Theodor Ernst von Siebold – zoologo tedesco
 Heinrich Jonkheer von Siebold – antropologo e traduttore tedesco
 Philipp Franz Balthasar von Siebold – medico, botanico e viaggiatore tedesco